de Franse naam van de Leie, en ook het Franse woord voor lelie (geslacht)
 de Franse naam van het vroegere Leiedepartement 
 Lys (Gressoney), een rivier in Val d'Aosta
 Lys (Het Lied van IJs en Vuur), fictieve stad
 Lys (film), film uit 2010 van Krystof Zlatnik met Hanna Schwwamborn

 Lys (Nièvre)
 Lys (Pyrénées-Atlantiques)
 La Lys, een oude vlasfrabiek gelegen aan een Leie-arm in de Brugse Poort te Gent
ook:
 Aire-sur-la-Lys, Nord
 Lys-lez-Lannoy, Nord
 Lys-Saint-Georges, Indre
 Erquinghem-Lys, Nord